Byford ist der Familienname folgender Personen:

 Biff Byford (* 1951), englischer Metal-Sänger
 Hazel Byford, Baroness Byford DBE (* 1941), britische Politikerin
 Timothy John Byford (1941–2014), britisch-serbischer TV-Regisseur und -Autor